Кальницкий — топонимическая фамилия; имеет женскую форму Кальницкая. Известные носители:

 Кальницкий, Борис Дмитриевич (1936—2018) — советский и российский учёный-зоотехник, академик РАСХН (1995—2013), академик РАН (с 2013), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).
 Кальницкий, Давид Вольфович (более известен как Давид Владимирович Бабаев; 1943—2019) — советский и украинский актёр театра и кино, Народный артист Украины (1999).
 Кальницкий, Иван Сергеевич (1923—2006) — председатель колхоза имени XXII съезда КПСС Тульчинского района Винницкой области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Кальницкий, Павел Феодосьевич (1929—2004) — украинский и советский скульптор.
 Кальницкий, Яков Исаакович (1895—1949) — русский советский писатель, публицист.

Кальницкая 
 Кальницкая, Елена Яковлевна (род. 1952) — российский искусствовед и музеевед.

Примечания

См. также 
 Кальницкий полк — административно-территориальная и военная единица Правобережной Украины в XVII веке.